Polska Liga Koszykówki 1962/1963 – 29. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Wisła Kraków, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1961/1962. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Start Lublin i Zawisza Bydgoszcz.

Czołówka strzelców 
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 678
 Wiesław Langiewicz (Gwardia Wrocław) - 656
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 655
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 556
 Janusz Wichowski (Legia Warszawa) - 477
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 419
 Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 417
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 413
 Jerzy Młynarczyk (Wybrzeże Gdańsk) - 395
 Marek Sitkowski (AZS Warszawa) - 393

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1962/1963

Polska Liga Koszykówki
1962 w koszykówce
1963 w koszykówce
1962 w polskim sporcie
1963 w polskim sporcie